Raymond I est un nom porté par différents souverains :

Rois

Princes, ducs, comtes 
 Raymond I (?-†862), comte de Toulouse et Rouergue (852-865)
 Raymond  (?-v. 920), comte de Ribagorce et de Pallars (872-920). 
 Raymond IV de Toulouse (1042-1045) est titré Raymond I, comte de Tripoli
 Bérenger Raymond I dit le Corbeau, comte de Barcelone (1018-1035)
 Raymond Bérenger I dit le Vieux, comte de Barcelone (1035-1076)

Ecclésiastiques 
 Raymond , évêque d'Avignon (1174-1176)
 Raymond  Copa, évêque d'Auch (1036-1042)
 Raymond  est évêque d’Uzès (1096-1138)

Nobles 
 Raymond I, seigneur des Baux-de-Provence (1095-1150)
 Raymond  de Puybusque, chevalier à pennon des comtes de Toulouse ().
 Raymond  de Cardone, homme de guerre aragonais de la première moitié du

Voir aussi 
 Raimond , moine de Saint-Victor, fut évêque de Marseille de 1073 à 1122.

Raymond 01